Vattenpalatset kan syfta på:

Vattenpalatset (Eskilstuna)
Vattenpalatset (Vänersborg)
Vattenpalatset (Lerum)
Vattenpalatset (Mönsterås)